Scytodes rufipes est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Scytodes rufipes Lucas, 1834 est synonyme de Loxosceles rufipes (Lucas, 1834)
 Scytodes rufipes Nicolet, 1849 nec Lucas, 1834 est synonyme de Loxosceles laeta (Nicolet, 1849)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Sicariidae